Ака:

 Ака — один из джебельских языков в Судане (см. Восточносуданские языки)
 Ака — одна из групп пигмеев в Африке
 Ака (хрусо) — одно из тибето-бирманских племён на северо-востоке Индии (штат Аруначал-Прадеш)
 Ака () — город в Финляндии
 Ака — народ в северо-восточной Индии.
 Ака — село в Японии, находящееся в уезде Тагава префектуры Фукуока.
 -ака — тюркский именной суффикс, используется в Средней Азии обращение к старшим по возрасту, ставится после имени. Например, Бакыт-ака.
 Ака Риза (ок. 1560—прибл. до 1621) — индийский художник персидского происхождения.

Аббревиатуры 
Аббревиатуры кириллицей
 АКА — авиационно-космический аппарат, чаще — аппараты.
 АКА — Альянс казанских анархистов, с 1989 года.
 АКА или АК — артиллерийский катер.
 АКА — Архив кабинета археологии.

Аббревиатуры латиницей
 aka (также A.K.A., AKA, a.k.a. или a/k/a) — ( — также известен как…) — указатель на псевдоним человека ( — никнейм), например, «Иван aka Boss»
 АКА (от ) — консорциум банков для кредитования экспорта.

См. также 
 Акка
 АК (значения)
 Ока (значения)